Gli spareggi per l'accesso al Gruppo Mondiale (World Group Play-offs in inglese) sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2015. Gli otto vincitori vengono ammessi al Gruppo Mondiale 2016, i perdenti sono costretti a partecipare alle fasi zonali.

Squadre partecipanti 

Dal Gruppo Mondiale
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Gruppo Zonale I

India vs. Rep. Ceca

Svizzera vs. Paesi Bassi

Russia vs. Italia

Uzbekistan vs. Stati Uniti

Colombia vs. Giappone

Rep. Dominicana vs. Germania

Brasile vs. Croazia

Polonia vs. Slovacchia

Voci correlate
Coppa Davis 2015
Coppa Davis 2015 Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Spareggi